Pico de las Cabras kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pico de las Cabras (bergstopp i Spanien, Kanarieöarna), Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Pico de las Cabras (bergstopp i Spanien, Katalonien), Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar